Платсберг () — топоним США.

Топоним США 
Нью-Йорк
 Платсберг — город (city).
  — аэропорт города.
  — ж/д станция города.
 
  — малый город (town), полностью окружает одноимённый город.
  — база ВВС США на территории городка (функционировала с 1955 по 1995 гг.)
  — статистически обособленная местность, район одноимённого городка.

Прочие штаты
  — город в Миссури.

См. также 
  (1814)
  — американский фильм 1918 года.